

Astronomia
 6396 Schleswig – asteroide della fascia principale

Geografia

 Schleswig – regione della Germania settentrionale, parte dello stato federale tedesco Schleswig-Holstein
 Schleswig meridionale – area geografica della penisola dello Jutland che copre i 30-40 km più a nord della Germania, fino al confine con la Danimarca
 Schleswig settentrionale – regione a sud del fiume Kongeå nello Jutland, detto anche Jutland meridionale, appartenente alla Danimarca
 Schleswig – città dell'omonima regione

 Schleswig – città della Contea di Crawford, Iowa
 Schleswig – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Zoologia
 Schleswig – razza equina